HMS Victorious je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Victorious (1785) 
 HMS Victorious (1808) 
 HMS Victorious (1895) 
 HMS Victorious (R38) 
 HMS Victorious (S29)

Victorious